

Cinema 
Mother – film del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Mother – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
Mother – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
Mother – film del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
Mother – film del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
Mammina (Mother) – film del 1914 diretto da Maurice Tourneur
Mother – film del 1927 diretto da James Leo Meehan
Mother – film del 1978 diretto da Brian Pinette
Mamma torno a casa (Mother) – film del 1996 diretto da Albert Brooks
The Mother – film del 2003 diretto da Roger Michell
Madre! (Mother!) – film del 2017 diretto da Darren Aronofsky

Musica 
Mother – singolo di John Lennon del 1970 dall'album John Lennon/Plastic Ono Band
Mother – album d'esordio come solista di Gilli Smyth del 1978
Mother – traccia dell'album The Wall dei Pink Floyd del 1979
Mother – singolo dei Danzig del 1993, dall'album Danzig
Mother – album dei Luna Sea del 1994
Mother – album dei Kubb del 2005
Mother – singolo di Axel Hirsoux del 2014
Mother – album degli In This Moment del 2020

Televisione 
Mother – dorama giapponese del 2010
Mother – drama coreano del 2018

Altro 
Mother – videogioco di ruolo per Famicom del 1989

Altri progetti